

Boe

Patronymes 

 Franciscus de le Boë (1614-1672),  un médecin anatomiste, chimiste et physiologiste néerlandais d’origine française ;
 Jacques Boé, dit Jasmin (1798-1864), un poète agenais ;
 Philippe Boé, un journaliste gastronomique français.
 Johannes Thingnes Boe (ou Johannes Thingnes Bø) (1993-), biathlète norvégien ;
 Anette Bøe, une fondeuse norvégienne

Toponymes 

 Boe, un village du Ghana ;

 Boe, une ville de la région de Gabu en Guinée-Bissau où l'indépendance du pays a été déclarée en 1973 ;

 Boe, un village du Sulawesi en Indonésie ;

 Boe Town, un village du Liberia ;

 Boe, un des quatorze districts et une des huit circonscriptions électorales de Nauru.

Autres 
Boe peut aussi désigner :
 Face de Boe, un personnage fictif de la série Doctor Who ;
 Buffered oxide etch, une solution tamponée d'acide fluorhydrique.

Boé ou Boè

Toponymes 

 Boé, un ruisseau de Belgique, affluent de l'Ourthe ;

 Boé, une commune française, située dans le département de Lot-et-Garonne ;

 Piz Boè, le plus haut sommet du groupe de Sella dans les Dolomites.

BOE

Sigle 
BOE peut désigner :
 Bank of England (en français, Banque d'Angleterre) ;
 Boletín oficial del Estado (en français, Bulletin officiel de l'État), le journal officiel de l'État espagnol, appelé Gaceta de Madrid entre 1697 et 1936.

Code 
BOE peut désigner :
 .